BTO puede referirse a:
 Bachman-Turner Overdrive, un grupo canadiense de rock entre 1973 y 1984;
 Banesto, banco español cuyo ticker en el IBEX 35 es BTO.